Яги-Какси — деревня в Граховском районе Удмуртии
 Яги-Какси — деревня в Можгинском районе Удмуртии